Ме́тсакасти () — деревня в волости Виймси уезда Харьюмаа, Эстония.

География 
Расположена на расстоянии одного километра к северо-востоку от границы Таллина. Представляет из себя тихую и зелёную деревню, которая, в отличие от многих других деревень волости Виймси, не имеет выхода к Балтийскому морю. Высота над уровнем моря — 20 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года в деревне проживали 772 человека, из них 549 (71,1 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Метсакасти:

История 
Первое упоминание о Метсакасти относится к 1716 году, когда по распоряжению российского правительства во всех мызах Эстляндии проводилась ревизия податных земель. В каждом доме отмечали имена и возраст проживающих людей, численность животных и размер земли в сохах. Более точные данные о хуторе Метсакасти можно найти в данных ревизии 1726 года. Хутор Метсакасти в этой ревизии был отмечен, как большой арендный хутор, принадлежавший мызе Саха (Saha). Позднее от основного хутора были отделены меньшие хутора для наследников арендатора, и таким образом возникла маленькая деревня Метсакасти.

В 1901 году арендатор Яан Промм (Jaan Promm) выкупил основной хутор Метсакасти у тогдашнего собственника мызы Саха А. С. фон Бревена (A. C. Von Breven) за 5000 золотых рублей как недвижимую собственность. Дальнейшее хозяйствование на хуторе продолжали дети Яана Промма и их семейства до осени 1949 года, когда все земли Метсакасти были переданы в собственность государства.

В 1951 году часть сельскохозяйственных земель бывшего хутора Метсакасти были переданы Опорно-показательному совхозу цветоводства «Пирита» (), а каменистые и заросшие кустами бесхозные угодья и пастбища распределили между пятью садоводческими кооперативами.

В 1980–1997 годах хутор Метсакасти был частью деревни Эйгрумяэ (.

Инфраструктура 
В деревню ходят таллинские городские автобусы № 8 и № 38, а также имеется внутриволостное автобусное сообщение.

В деревне активно действует созданное в 2009 году сельское общество Метсакасти ().

Достопримечательности 
На территории деревни находится дуб Рийасёэди (), внесённый в Регистр окружающей среды, как природоохранный объект. Возраст дуба — 300 лет, обхват — 4,4 метра, высота — 14 метров, обхват у корней — 8,8 метра.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Карта деревни Метсакасти на сайте деревенского сообщества Метсакасти

Населённые пункты Эстонии
Харьюмаа